Правец:

 Правец — город в Софийской области Болгарии.
 Правец — община в Софийской области Болгарии.
 Правец — марка компьютеров, производившихся в городе Правец.
 Правец, Петр (род. 1967) — чешский астроном и первооткрыватель астероидов.